Cynthia Browaeys (1984-), une joueuse de football belge ;
 Dorothée Browaeys (1959-), une journaliste scientifique française ;
 Louise Browaeys (1986-), une écrivaine française.